Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2004, které se konaly v Athénách v Řecku od 13. srpna 2004 do 29. srpna 2004. Těchto her se zúčastnilo 10625 sportovců z 201 zemí v 301 disciplínách ve 28 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2004 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 2004
2004